Чемпіонат Німеччини з хокею 1980 — 63-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Маннхаймер ЕРК.

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Другий етап

Група 1 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Група 2 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Група 3 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Фінальний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Найкращі бомбардири

Склад чемпіонів 
Маннхаймер ЕРК:
 Воротарі: Еріх Вайсхаупт, Йоахім Каспер
 Захисники: Гарольд Крейс, Вернер Ян, Брент Міке, Богуслав Маліновський, Норберт Мундо
 Нападники: Маркус Кюхл, Рон Андрюфф, Холгер Майтінгер, Пітер Обреса, Манфред Вольф, Ден Джакович, Пітер Ашерл, Еліас Ворлічек, Клаус Мангольд, Юрген Адамс, Йорґ Етц, Рой Роджер
 Тренер: Гайнц Вейзенбах

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1980 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1979 у німецькому спорті‎
1980 у німецькому спорті‎